Honest — второй студийный альбом американского хип-хоп-исполнителя и музыкального продюсера Фьючера (Future), выпущенный 22 апреля 2014 года на лейблах A1, Freebandz и Epic. Он достиг второго места в американском хит-параде Billboard 200 (США).

В июне 2012 года Фьючер анонсировал выход второго студийного альбома под первоначальным названием Future Hendrix. Затем было ещё несколько интервью о продолжающейся работы музыканта над новым диском, декабрь 2012, 15 01.2013, январь 2013, июнь 2013.
7 августа 2013 года Фьючер анонсировал новую дату выхода (26 ноября 20113) и новое название (Honest). В октябре 2013 года во время интервью газете The Huffington Post рэпер подтвердил дату выхода на 26 ноября 2013 года.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic, Rolling Stone, AllMusic, Pitchfork, Exclaim!, The A.V. Club, HipHopDX, Fact.

Итоговые годовые списки

Награды и номинации

Коммерческий успех 
Honest дебютировал на позиции № 2 в американском основном хит-параде Billboard 200 с тиражом 53,000 копий в первую неделю в США. Во вторую неделю релиза было продано ещё 20,000 копий. В третью неделю его продаж было реализовано ещё 11,000 копий диска. В четвёртую неделю добавилось ещё 8,000 копий. К июню 2014 года тираж альбома достиг 111,000 копий в США.

Список композиций 
По данным с диска

Notes
  сопродюсер
  дополнительный продюсер

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы, спродюсированные Boi-1da
Альбомы Epic Records
Альбомы Фьючера
Альбомы, спродюсированные TM88
Альбомы, спродюсированные Southside
Альбомы, спродюсированные Mike Will Made It